Název Goni neslo více tropických cyklón:

 Tropická bouře Goni (2009)
 Tajfun Goni (2015)
 Tajfun Goni (2020)